Oldboy kan syfta på:

 Old Boy - hämnden – film från 2003 i regi av Park Chan-wook
 Oldboy (2013) – nyinspelning (av filmen från 2003) från 2013 i regi av Spike Lee